Ricomer o Flavi Ricomer, general franc al servei de Roma, cònsol el 384
 Ricomer o Ricimer (~405 -472), general sueu al servei de Roma (Flavius Ricimerus), patrici de 456 a 472 i cònsol el 459,
 Ricomer (rei franc) o Rigomer, rei franc mort al Mans el 490 o 510, germà de Ragnacari, rei de Cambrai
 Sant Ricomer (mort el 530), bisbe de Meaux 
 Ricomer d'Orleans, bisbe d'Orleans el 573 
 Ricomer (patrici de Burgúndia), patrici de Burgúndia el 607